Kudypy bezeichnet Ortschaften in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen:
 Kudypy (Gietrzwałd), Weiler der Gmina Gietrzwałd im Powiat Olsztyński, bis 1945: Kudippen, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Kudypy (Pieniężno), Weiler der Gmina Morąg im Powiat Ostródzki, bis 1945: Kuhdiebs, Stadt Mohrungen, Kreis Mohrungen, Ostpreußen